José Manuel Lara Hernández (1914-2003), een Spaanse uitgever en ondernemer
José Manuel Lara (golfer) (1977), een Spaans golfprofessional

Zie ook 
Premio Fundación José Manuel Lara, een Spaanse literaire prijs, vernoemd naar José Manuel Lara Hernández